{{desambiguació|Malc o Màlic  (Malchus o Malichus, Maliku, Málkos o Málikos )}}
 Àcid màlic, àcid orgànic.
 Biografies:
 Malc de Cartago, líder cartaginès del segle VI aC
 Malc de Judea, líder jueu assassí d'Antípater l'idumeu (s. I aC).
 Malc (servent de Caifàs), servent del gran sacerdot jueu, Caifàs, que va participar en la detenció de Jesús.
 Màlic I (Malichus I) rei dels nabateus de l'Aràbia Petrea 144-110 aC 
 Màlic II (Malichus II) rei dels nabateus de l'Aràbia Petrea vers 50-28 aC 
 Màlic III (Malichus III) rei dels nabateus de l'Aràbia Petrea vers 40-70 
 Màlic IV (Malichus IV) rei dels nabateus de l'Aràbia Petrea 106
 Malc Monjo, monjo sirià 
 Malc de Filadèlfia o Malc el Sofista, escriptor romà d'Orient 
 Malc de Tir' (Malchus'') fou el nom siríac hel·lenitzat del filòsof Porfiri.